

Biografia 
Ha una vasta esperienza internazionale, avendo vissuto e lavorato negli Stati Uniti dal 1990 al 1999, in Italia ed in Regno Unito dal 2007 .

Come Max Magagni ha partecipato a numerose produzioni discografiche ed esibizioni live con alcuni tra i più importanti musicisti a livello mondiale quali: Robben Ford, Stu Hamm, Gregg Bissonette, Carl Verheyen, Abraham Laboriel, Dave Garibaldi, Steve Tavaglione e tantissimi altri.

Negli anni '90 lavora professionalmente in California come chitarrista turnista e compositore per il programma televisivo Entertainment Tonight (CBS) e per varie produzioni pubblicitarie e televisive; nel 1997 compone le musiche per il film The Hyena di Joe D'Amato.

Nei primi anni 2000 realizza come Max Magagni l’album solista Twister nel quali ospita leggende del rock quali Ian Paice e Glenn Hughes (Deep Purple), Robin McAuley, Alex Alessandroni e Paul Shortino.

In questi anni rafforza la collaborazione con Fender di cui è endorser per chitarre ed amplificatori.

Nel 1999 rientra in Italia per fondare a Bologna la Music Academy, al tempo unica filiale italiana del Los Angeles Music Academy, oltre che precursore in Italia nella divulgazione delle qualifiche europee. Music Academy è attualmente un Ente di Formazione Riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna (DGR 1931 - Codice Organismo 11128) e distaccamento italiano della University of Bedfordshire: Faculty of Creative Arts, Technologies & Science.

Ancora oggi Magagni è presidente di Music Academy e titolare del marchio a livello nazionale.

Negli anni il network di scuole si amplia fino a diventare nel 2014, con il nome di London Performers Education Board e grazie alle partnership con la Amm di Franco Rossi e la Accademia Italiana Dj, il più grande network di scuole ad indirizzo artistico/musicale in Europa. Ad oggi il gruppo LPEB conta 96 scuole tra Italia, Regno Unito, Germania, Spagna e Bulgaria.  Dal 2014 è anche coordinatore per i corsi di chitarra presso il gruppo AMM Accademia Musica Moderna.

È stato inoltre docente presso il Los Angeles Valley College (USA) e la Academy of Contemporary Music (UK).

Dal 1992 è membro della American Society of Composers, Authors and Publishers.

Negli anni è stato anche attivo nella stesura e nel coordinamento di pubblicazioni e metodi didattici: tra questi spiccano: metodo Music Academy allegato a La Repubblica e L’Espresso (10 volumi+Dvd in edicola) come autore dei programmi di chitarra e teoria musicale oltre che come coordinatore dei programmi di basso, batteria e pianoforte; la collana Teens per Carish/Volonté (basso, batteria, canto, chitarra e pianoforte) oltre a circa 60 volumi per la collana LPEB Books.

Nel 2015 viene invitato ed ha l’onore di entrare, con il titolo di Fellow, nella Royal Society of the Arts (UK).

Nel triennio 2016/2018 si è specializzato nella scrittura di corsi a Qualifica EQF co-finanziati da Fondo Sociale Europeo e Regione Emilia Romagna: tra questi corso per Tecnico del Suono (3 edizioni), Musicista Strumentista Pop, Videomaker per Social Media e Marketing e Tecnico Media Broadcasting.

Collegamenti esterni 
 

Gruppi e musicisti dell'Emilia-Romagna